Филип Станисављевић (Пожаревац, 20. маја 1987) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Ујпешт
 Куп Мађарске: 2013/14.
 Суперкуп Мађарске: 2014.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1987.
Спортисти из Пожаревца
Српски фудбалери
Фудбалери Партизана
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери Јавора
Фудбалери Ујпешта
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Рада
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу